Нодозавриды  — семейство динозавров из инфраотряда Ankylosauria подотряда Thyreophora, которые жили во времена юрского и мелового периодов на территории современных Северной Америки, Азии, Австралии, Антарктиды и Европы. Семейство выделено в 1890 году Отниелом Маршем и названо по типовому роду .

История изучений 
Одни из первых ископаемых нодозаврид, частичные останки левой лопатки (голотип USNM 8571) и несколько остеодермов (голотипы 8610 USNM, 8611) были отнесены к Scelidosauridae по Гилмору (1919); позднее останки лопатки были отнесены к роду Panoplosaurus (Lehman, 1981). В 2000 году Форд, основываясь на голотипе USNM 8610, поместил род Glyptodontopelta его в новое подсемейство Stegopeltinae с Aletopelta и Stegopelta. Бернс (2008), в обзоре остеодермов анкилозавров, подтвердил законность Glyptodontopelta. Он поместил её в семейство Nodosauridae, что делает подсемейство Stegopeltinae двусмысленным из-за неопределённых сходств с Aletopelta.

Эволюция 
Исследования учёных показали, что нодозавриды произошли от общего предка тиреофоров. На сегодняшний день базальным членом данной группы является Antarctopelta, жившая около 74—70 млн лет назад. Однако одним из самых ранних нодозаврид является Sauropelta, жившая около 115 млн лет назад.

В 2011 году был описан вид Propanoplosaurus marylandicus, который является единственным нодозавридом из раннего мела в восточной части США и является первым прямым доказательством того, что нодозавриды гнездовались на всём восточном побережье.

Систематика

Кладограмма 
Кладограмма, которая приведена ниже, следует из анализа 2011 года палеонтологов Ричарда С. Томпсона, Джолиона С. Париша, Сюзанны Медмент и Пола М. Барретта.

Классификация 
Семейство нодозаврид включает в себя подсемейство Stegopeltinae и следующие роды:
  (Великобритания)
  (Юта, запад Северной Америки)
  (Англия)
  (Альберта, запад Канады)
  (Альберта, запад Северной Америки)
  (Нью-Мексико, запад Северной Америки)
  (Венгрия)
  (провинция Ляонин, северо-восток Китая)
  (Канзас, запад Северной Америки)
  (Вайоминг и Канзас, запад Северной Америки)
  (Монтана и Альберта, запад Северной Америки)
  (Техас, запад Северной Америки)
  (Юта, запад Северной Америки)
  (Мэриленд, Северная Америка)
  (Вайоминг и Монтана, запад Северной Америки)
  (Канзас, запад Северной Америки)
  (Вайоминг, запад Северной Америки)
  (Центральная и Южная Европа)
  (Техас, запад Северной Америки)
  (провинция Чжэцзян, восточный Китай)
  (провинция Хэнань, центральный Китай)

Примечания 

 
Динозавры мелового периода
†
Таксоны, описанные Отниелом Чарлзом Маршем
Динозавры юрского периода